(les  en français) est un clade éteint et fossile de dinosaures de la famille des Dromaeosauridae.

Classification 
Ce clade regroupe selon ses inventeurs en 2009 les sous-familles des Dromaeosaurinae, des Saurornitholestinae et des Velociraptorinae.

En 2012, P. Senter  considèrent qu'il n'abrite que les Dromaeosaurinae et les Velociraptorinae.

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Dromaeosauridae
Taxon fossile décrit en 2009